Кювет:
 Кюве́т (департамент) — департамент в центральной части Республики Конго.
 Кюве́т (транспорт) — небольшая канава, выемка трапецеидальной формы вдоль обочины автомобильной или железной дороги.
 Кюветоочистительная машина — путевая машина, применяемая на железных дорогах для нарезки и очистки кюветов при текущем содержании железнодорожных путей.
 Кювет (фортификация) — небольшая канава, делаемая на дне большого рва для затруднения осуществления подкопа.
 Кювет (судоходство) — ров, сделанный для того, чтобы мелководье стало проходимым для судов.
 Западный Кюве́т — департамент в западной части Республики Конго.

См. также 
 Кювета